Mužská dvouhra Maharashtra Open 2018 probíhala v úvodní lednový týden roku 2018. Do singlové soutěže punéského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Roberto Bautista Agut, kterého ve druhém kole vyřadil Gilles Simon

Vítězem se stal 33letý francouzský 89. hráč žebříčku Gilles Simon, jenž ve finále zdolal jihoafrickou turnajovou dvojku a světovou čtrnáctku Kevina Andersona po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2, čímž snížil pasivní poměr vzájemných zápasů na 1–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour a první od roku 2015. V turnaji přehrál tři nejvýše nasazené hráče.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2018
ATP World Tour 2018